Auboncourt est le nom de deux anciennes communes françaises (très proches, seulement séparées par l'ancienne commune de Monclin), du département des Ardennes :
 Auboncourt, aujourd'hui intégrée à Auboncourt-Vauzelles
 Auboncourt, aujourd'hui intégrée à Chesnois-Auboncourt

Homonymie de toponyme